Crassonotidae — вимерла родина багатозяброподібних акул, що існувала протягом юрського періоду та на початку крейди (196,5 — 130 млн років тому).

Види 
 Crassodontidanus Kriwet & Klug, 2011
 Crassodontidanus serratus Fraas, 1855
 Crassodontidanus wiedenrothi Thies, 1983
 Notidanoides Maisey, 1986
 Notidanoides muensteri Agassiz, 1843
 Notidanus Cuvier, 1816
 Notidanus amalthei Oppel, 1854
 Notidanus atrox Ameghino, 1899 
 Notidanus intermedius Wagner, 1862
 Notidanus nikitini Chabakov & Zonov, 1935
 Pachyhexanchus Cappetta, 1990
 Pachyhexanchus pockrandti Ward & Thies, 1987

Примітки 

Вимерлі акули
Багатозяброподібні
Вимерлі родини риб